Idea Getin Leasing S.A. – polskie przedsiębiorstwo leasingowe z siedzibą we Wrocławiu, powstałe z połączenia 1 lutego 2018 r. Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. Jest członkiem Związku Polskiego Leasingu (ZPL) oraz Grupy Idea Getin Leasing.

Historia

Getin Leasing 
Spółka Getin Leasing SA została zawiązana w dniu 9 czerwca 1997 roku jako Carcade Leasing SA z siedzibą w Warszawie i od początku swojego istnienia prowadziła głównie działalność leasingową. W styczniu 2002 roku spółka zmieniła nazwę na Carcade SA, a w maju 2004 roku przeniosła swoją siedzibę z Warszawy do Wrocławia. Wcześniej, w marcu 2003 roku, pakiet akcji Carcade nabyty został przez RB Investcom Sp. z o.o. z Wrocławia.

W styczniu 2005 roku do grona akcjonariuszy Carcade dołączył Getin Holding należący do Leszka Czarneckiego. W wyniku tej zmiany spółka w lutym 2005 roku zmieniła nazwę na Getin Leasing S.A. W lutym 2009 roku akcje Getin Leasing SA zostały nabyte przez Getin Bank SA z siedzibą w Katowicach, który stał się głównym akcjonariuszem. Po połączeniu, w styczniu 2010 roku Getin Banku z Noble Bankiem i powstaniu w wyniku połączeniu Getin Noble Banku, głównym akcjonariuszem GETIN Leasing S.A. stał się GETIN Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie.

Obszary działalności 
Głównym obszarem działalności spółki jest finansowanie leasingiem inwestycji firm, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Idea Getin Leasing oferuje także takie produkty jak: pożyczka, najem maszyn budowlanych i środków transportu oraz ubezpieczenia i inne produkty dodatkowe.

Firma koncentruje się na finansowaniu:
 samochodów osobowych o DMC do 3,5 tony,
 pojazdów ciężarowych i środków transportu ciężkiego,
 sprzętu budowlanego,
 maszyn i urządzeń, w tym: maszyn rolniczych, aparatury medycznej, sprzętu poligraficznego, IT i in.

Nagrody i wyróżnienia 
Firma Przyjazna Klientowi, Perły Polskiego Leasingu, Lokomotywa Biznesu, Marka Godna Zaufania, Złoty Laur Klienta, Innowacyjna Firma, PROSPERITA dla Najlepszej Firmy Leasingowej, Odpowiedzialni w Biznesie, Laur Klienta, Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości.

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa finansowe
Przedsiębiorstwa we Wrocławiu